Castigliano puede hacer referencia a:
 Carlo Alberto Castigliano matemático italiano famoso por haber enunciado sus:
 Teoremas de Castigliano
 Eusebio Castigliano futbolista